27-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1982 Ballon d’Or)»
28 декабря 1982 года

Золотой мяч: 
 Паоло Росси

(первый раз)

< 26-я Церемонии вручения 28-я >
Золотой мяч 1982 года (фр. 1982 Ballon d’Or) — 27-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1916 France Football 28 декабря 1982 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды стал итальянский нападающий «Ювентуса» Паоло Росси. Он стал третьим итальянским футболистом (после Омара Сивори в 1961 и Джанни Ривера в 1969 годах) и вторым футболистом «Ювентуса» (после Омара Сивори в 1961 году). Росси опередил в опросе Алена Жиресса и Збигнева Бонека.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1982 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1982 году